Giacomelli je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 22 oseb in je med vsemi priimki po pogostosti uporabe uvrščen na 12.345. mesto.

Znani slovenski nosilci priimka  
 Oto Giacomelli (*1942), športni novinar in bivši smučarski skakalec

Znani tuji nosilci priimka 
 Bruno Giacomelli (*1952), italijanski dirkač Formule 1
 Hector Giacomelli (1822—1904), francoski slikar in ilustrator
 Mario Giacomelli (1925—2002), italijanski fotograf

Zunanje povezave